Slovo Orlice má více významů:
 samice orla
 Orlice – řeka ve východních Čechách
 Orlice (přírodní památka, okres Hradec Králové) – přírodní památka v okrese Hradec Králové
 Orlice (přírodní památka, okres Rychnov nad Kněžnou) – přírodní památka v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Přírodní park Orlice – přírodní park v okresech Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí
 Orlice (Letohrad) – část města Letohrad v okrese Ústí nad Orlicí
 Orlice (tvrz) – tvrz ve městě Letohrad
 orlice (heraldika) – heraldické zvíře
 název několika ubytovacích, restauračních i jiných zařízení

Dále je součástí názvů:
 zdrojnic řeky Orlice:
 Divoká Orlice
 Tichá Orlice
 obcí a částí obcí, kterými protéká některá z Orlic:
 Klášterec nad Orlicí
 Litice nad Orlicí
 Doudleby nad Orlicí
 Kostelec nad Orlicí
 Lípa nad Orlicí 
 Horní Orlice (Červená Voda) – místní část obce Červená Voda
 Dolní Orlice (Červená Voda) – místní část obce Červená Voda
 Jamné nad Orlicí
 Jablonné nad Orlicí
 Ústí nad Orlicí
 Sudislav nad Orlicí
 Brandýs nad Orlicí
 Čermná nad Orlicí
 Žďár nad Orlicí
 Albrechtice nad Orlicí
 Týniště nad Orlicí
 Běleč nad Orlicí

Jiný význam
  Dobrovolný svazek obcí Orlice – dobrovolný svazek obcí v Královéhradeckém kraji
Orlice Choceň – sportovní klub

Externí odkazy 
 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno